

Sciences et techniques 
En hommage au physicien Henri Becquerel, son nom a été attribué :
 au becquerel, l'unité SI d'activité des corps radioactifs ;
 au cratère Becquerel, un cratère d'impact sur la Lune.

Toponyme 
 Becquerel, écart de la commune de Rue, dans le département de la Somme.

Patronyme 

 André-Vincent Becquerel (1893-1981), sculpteur animalier français. 
 la famille Becquerel, qui comporte plusieurs physiciens français :

 Raoul Becquerel (1974-), un violeur multirécidiviste français, le « routard du viol ».

Hydronyme 
 La rivière Becquerel est un ancien cours d'eau à Lille.

Monuments 
 La chapelle Notre-Dame-de-Becquerel au Bono dans le Morbihan en France

Notes et références

Liens externes